В одиночному розряді тенісного турніру Bank of the West Classic 2002, який проходив в рамках Туру WTA 2002, Вінус Вільямс здобула титул, у фіналі перемігши Кім Клейстерс 6-3, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Вінус Вільямс (переможниця)
 Ліндсі Девенпорт (півфінал)
 Моніка Селеш (чвертьфінал)
 Кім Клейстерс (фінал)

 Єлена Докич (чвертьфінал)
 Жустін Енен (1-ше коло)
 Дая Беданова (2-ге коло)
 Анна Смашнова (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2002